Консоль — многозначный термин:

 Консоль — архитектурный элемент, горизонтально выступающий из стены.
 Консоль — часть крыла самолёта, стыкуемая к центроплану.
 Консоль (от ) — другое название пульта управления или приборной панели.
 Консоль — комплект устройств интерактивного ввода-вывода (дисплей, клавиатура, мышь) для управления компьютером.
 Консоль оператора — то же, что терминал.
 Консоль — простейший интерфейс ввода-вывода, относящийся к классу символьных устройств, позволяющий вводить данные с клавиатуры и выводить их на экран или в другое устройство отображения.
 Консоль Windows — компонент Windows, относящийся к классу эмуляторов терминала, предназначенный для запуска оболочки командной строки и консольных приложений.
 Консоль восстановления — компонент Windows, предназначенный для запуска консольных программ диагностики и восстановления при невозможности запуска графической оболочки
 Консоль Linux — компонент Linux, позволяющий работать с консольными программами без запуска графической оболочки с использованием подключенного к компьютеру монитора и клавиатуры.
 Консоль — пульт управления ЭВМ 1-3 поколений, позволяющий управлять исполнением программы а также осуществлять отладку программ и диагностику оборудования.
 Microsoft Management Console — компонент Windows 2000 и более поздних версий Windows, позволяющий производить настройку параметров операционной системы.
 Консоль браузера — набор утилит веб-браузера, предназначенных для настройки и отладки веб-страниц и веб-приложений.
 Консоль — радиоприёмник, радиола и т. п., выполненный в виде напольной тумбочки (консольное исполнение).
Консоль (мебель) — неширокий несимметричный столик, прилегающий одной стороной к стене. Так же иногда называют вариант жардиньерки. 
 Игровая консоль (игровая приставка) — специализированное электронное устройство для видеоигр.
 Консоль () — общее название типа радионавигационной системы для ориентации на море и в воздухе. Состоит из нескольких радиостанций (радиомаяков) с вращающейся диаграммой направленности излучения.
 Консоль (, от ) — бессрочный долговой инструмент (ценная бумага), с периодическими фиксированными купонными платежами, не имеющий срока погашения, по которому не производится уплата принципала (погашение номинальной стоимости ценной бумаги).
 Консоль ( — строительство) — станция пхеньянского метрополитена. Открыта 6 октября 1978 года.
 «Консоль» — российская контрольно-ремонтная автомобильная станция средств и систем РЭБ.

См. также

Примечания